Antonio Codronchi – arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Codronchi – politico italiano
 Nicola Codronchi – filosofo ed economista italiano
 Pietro Codronchi – poeta italiano